Mine steht für:
 Bergwerk, Erzgang
 Mine (Schreibgerät), Bauteil von Schreibgeräten
 Mine (Waffe), Explosionswaffe, Sprengkörper
 Mine (Gewichtseinheit), antike Gewichtseinheit
 Mine (Volumeneinheit), französisches Volumenmaß
 Mine, Fraßgang von Raupen in Pflanzen, siehe Minierer
 Mine, Originaltitel von Überleben – Ein Soldat kämpft niemals allein, Spielfilm von Fabio Guaglione und Fabio Resinaro 
 Mine (Lied), Lied von Taylor Swift aus dem Jahr 2010
 Mine (Fernsehserie), südkoreanische Fernsehserie (2021)

Orte:
 Mine (Yamaguchi), Stadt in Japan
 Mine Circuit, Motorsport-Rennstrecke in Mine (Yamaguchi)
 Minė, Ort im Memelland, Litauen

Personen:
 Mine (Sängerin) (* 1986), deutsche Sängerin und Songwriterin
 Ayumi Mine (* 1992), japanische Badmintonspielerin
 Hayato Mine (* 1992), japanischer Fußballspieler
 Junko Mine (* um 1950), japanische Jazzmusikerin
 Kazuki Mine (* 1993), japanischer Fußballspieler
 Kōsuke Mine (* 1944), japanischer Jazz- und Fusionmusiker
 Yukiyo Mine (* 1988), japanische Softballspierin

MINE steht für:
 Akronym für den beim Hodgkin-Lymphom und Non-Hodgkin-Lymphom verwendeten Chemotherapeutika-Plan:
 Mesna, Zytoprotektor
 Ifosfamid, Zytostatikum
 Novantrone/Mitoxantron, Zytostatikum
 Etoposid, Zytostatikum

Siehe auch:
 Mimik (Miene), Gesichtsausdruck
 Mineur, Pioniersoldat
 M.I.N.E, Projekt von Mitgliedern der Band Camouflage

Abkürzung